Кто в доме хозяин может означать:

 Кто в доме хозяин (фильм, 1995)
 Кто в доме хозяин (комедия, 2005)
 Кто в доме хозяин (драма, 2005)
 Кто в доме хозяин? (телесериал)
 Кто в доме хозяин (телепередача)